Munteni se poate referi la:

 Localități din România
Munteni - localitate din județul Bihor
Munteni - localitate din județul Galați, reședința comunei cu același nume
Munteni - localitate din județul Iași
Munteni - localitate din județul Neamț
Munteni - localitate din județul Vâlcea
Munteni-Buzău - localitate din județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
Muntenii de Jos - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume
Muntenii de Sus - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume

 Localități din Republica Moldova
Munteni - localitate din raionul Cimișlia